Кампо Леон има више значења:

 Кампо Леон (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Леон (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику